Лига Чемпионов КАФ 2007 — 11-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ. Турнир проходил с 26 января по 9 ноября 2007 года.

Предварительный раунд 

Первые матчи прошли 26—28 января, ответные — 10 — 11 февраля 2007 года.

1 Победитель выявлен в результате одной игры. Ответный матч не проводился, поскольку стадион клуба с Коморских Островов не отвечал международным требованиям.
2 «Сен-Пьеруаз» и «Супер ЭСКОМ» снялись с соревнований.
3 «Спортинг» был дисквалифицирован из-за отказа прибыть на матч в Гвинею, ссылаясь на всеобщую забастовку в этой стране.
4 «Дуан» был дисквалифицирован из-за участия в матчах игрока, не заявленного должным образом.

1/16 финала 

К 28 победителям предварительного раунда присоединились ещё 4 команды: «Аль-Ахли» (Египет), «АСЕК Мимозаз» (Кот-д’Ивуар), «Этуаль дю Сахель» (Тунис) и «ФАР» (Марокко).

Первые матчи состоялись 2—11 марта, ответные — 16—18 марта 2007 года.

5 «АПР» был дисквалифицирован. В ответном матче на 82 минуте при счёте 2:0 в пользу «Маранаты» матч был прерван, так как игроки руандийского клуба покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти (второго за последние две минуты).

1/8 финала 

Первые матчи состоялись 6—8 апреля, ответные — 20—22 апреля 2007 года.

Групповой этап 

Игры прошли с 22 июня по 2 сентября 2007 года.

Участники

Группа А

Группа В

1/2 финала 

Первые матчи состоялись 23 сентября, ответные — 6—7 октября 2007 года.

Финал 

Первый матч состоялся 27 октября, ответный — 9 ноября 2007 года.

Чемпион

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2007 на сайте КАФ 
 Статистика Лиги чемпионов КАФ 2007 на сайте RSSSF 
 Статистика Лиги чемпионов КАФ 2007 на сайте GOALZZ.com 

2007
Футбол в Африке в 2007 году